Karolína Plíšková e Kristýna Plíšková erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno partecipato al Citi Open 2012.

Il doppio femminile  del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julia Glushko e Olivia Rogowska che hanno battuto in finale Jacqueline Cako e Natalie Pluskota 6–4, 5–7, [10–7].

Teste di serie 

 Mandy Minella /  Ol'ga Savčuk (Quarti di finale, ritiro)
 Alexa Glatch /  Maria Sanchez (ritiro)

 Jessica Pegula /  Taylor Townsend (semifinali) 
 Monique Adamczak /  Sandra Zaniewska (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

Odlum Brown Vancouver Open 2012